Гумплович () — польская фамилия.

Известные носители 
 Гумплович, Владислав (1869—1942) — польский политический деятель, публицист, географ и экономист, профессор Свободного польского университета.
 Гумплович, Людвиг (1838—1909) — австрийский социолог, экономист и юрист польского происхождения.